Plaz steht für:
 Plaz-Tunnel, ein Kehrtunnel der Albulabahn

Plaz ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Wilhelm Plaz (1708–1784), deutscher Botaniker und Mediziner

PLAZ steht für:
 PLAZ, Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung der Universität Paderborn

Siehe auch:
 Platts
 Platz (Begriffsklärung)

Abkürzung